Osoby o tym nazwisku:
 Jan Buczacki-Litwinowski (zm.1454) – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jakub Buczacki (zm. 1501) – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jakub Buczacki (zm. 1541) – rzymskokatolicki duchowny
 Jan Murza Tarak Buczacki (1830- 1857) – polski Tatar
 Emir Buczacki (1935-1990) – polski aktor